2. ŽNL Zadarska u sezoni 2021./22. predstavlja drugi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. U natjecanju sudjeluje osam klubova koji igraju trokružnu ligu (21 kolo).  
Prvak je postao klub "Zemunik" iz Zemunika Donjeg.

Sustav natjecanja 
Osam klubova igra trokružnu ligu (21 kolo).

Sudionici 
 Croatia – Turanj, Sveti Filip i Jakov
 Debeljak – Debeljak, Sukošan
 Galovac - Galovac 
 NOŠK - Novigrad 
 Podgradina - Podgradina, Posedarje 
 Velebit - Gračac 
 Vrčevo – Glavica, Sukošan
 Zemunik – Zemunik Donji

Ljestvica 

 "Croatia" - Turanj  - odustala nakon 11. kola, ali su rezultati ostali upisani

Rezultati 
''Ažurirano: 25. veljače 2023. (do kraja sezone)

Najbolji strijelci 
Izvori:  
 

Strijelci 10 i više golova: 

 ''Ažurirano: 25. veljače 2023.

Povezani članci  
 2. ŽNL Zadarska 
 1. ŽNL Zadarska 2021./22.

Vanjske poveznice  
 Nogometni savez Zadarske županije 
 dalmatinskinogomet.hr

Izvori 
 
 nszz-zadar.hr, 2. ŽNL 21/22 
 nszz-zadar.hr, 2. ŽNL 21/22, wayback arhiva od 9. kolovoza 2022.  
 nszz-zadar.hr, Glasnici - 2021, pristupljeno 19. siječnja 2022. 
 nszz-zadar.hr, Glasnici - 2022, pristupljeno 19. veljače 2023. 
 nszz-zadar.hr, SLUŽBENO GLASILO: NSZŽ, br. 21/2022, god. XX, objavljeno 3. lipnja 2022., (21. kolo i ljestvica)], preuzeto 19. veljače 2023. 
 nszz-zadar.hr, SLUŽBENO GLASILO: NSZŽ, br. 23/2022, god. XX, objavljeno 17. lipnja 2022., (konačna ljestvica i strijelci 2. ŽNL)], preuzeto 19. veljače 2023. 
 dalmatinskinogomet.hr, Zadarska ŽNL 
  rsssf.com, Croatia 2021/22, Sixth Level 
  sofascore.com, 2. ŽNL Zadarska - 21/22 
  tipsscore.com, 2. ŽNL Zadarska 2021-2022 
  

 

2021-22
Zadarska-2